Portet peut faire référence à :

Toponymie en France

Col de montagne 
 Col de Portet-d'Aspet, col de montagne à  mètres situé sur la commune française éponyme.

Commune française

Haute-Garonne 
 Portet-d'Aspet, commune française de moyenne montagne située dans les Pyrénées commingeoises;
 Portet-sur-Garonne, commune française située dans la banlieue de Toulouse, en Haute-Garonne (département français), près du point de confluence entre la Garonne et l'Ariège;
 Portet-de-Luchon, commune française située dans le Luchonnais.

Gironde 
 Portets, commune française de Gironde, en Nouvelle-Aquitaine (région française depuis 2016).

Pyrénées-Atlantiques 
 Portet, commune française située dans le département français des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. C'est le lieu de la bataille de Portet, en

Anthroponymie (Noms de personnes) 
 Jacques Portet (1923-1993), un acteur français;
 Sédrine Portet (1980-), une judokate française.

Homonymie de toponyme